Майкл Эндрю Джонстон (; ) — шотландский футболист, вингер клуба «Селтик», выступающий на правах аренды за клуб «Витория (Гимарайнш)».

Клубная карьера 
Джонстон дебютировал за основную команду «Селтика» 6 мая 2017 года, в матче против «Сент-Джонстона» на «Селтик Парке». Вскоре после игры вингер подписал новый трехлетний контракт со своим детским клубом .

В ноябре 2018 года Джонстон подписал контракт с «Селтиком» до конца сезона 2022/2023.

В декабре 2019 года подписал новый пятилетний контракт с «Селтиком».

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Шотландии: 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Шотландии: 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2019/20, 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Селтика» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш